Асци́дии  — парафилетический класс хордовых из подтипа оболочников, или личиночнохордовых (Tunicata). Класс включает 3 отряда, около 100 родов, 2000 видов. Распространены во всех морях.

Образ жизни 
Асцидии встречаются во всех морях и океанах, заселяя преимущественно каменистые участки морского дна. Взрослые асцидии прирастают к поверхности и не передвигаются, но на стадии личинки свободно плавают в воде. После нескольких дней странствий они находят подходящее место, как правило, на какой-либо скале, и становятся оседлыми. Некоторые асцидии живут поодиночке, некоторые в обширных колониях.

Отряд одиночных асцидий — Monascediae включает одиночные формы от 2—3 мм до 40—50 см высотой. Как редкое исключение среди них встречаются и подвижные формы. Представитель рода Oligotrema (синоним Gasterascidia) — шаровидная асцидия передвигается по дну, захватывая похожим на хоботок ротовым сифоном мелких беспозвоночных.

Внешнее строение 
Длина от 0,1 мм до 30 см. По внешнему облику одиночная асцидия напоминает двугорлую банку, плотно прикреплённую основанием к субстрату и имеющую два отверстия — ротовой и клоакальный (атриальный) сифоны. Тело снаружи покрыто туникой, обладающей сложной структурой: она одета тонкой, обычно твердой кутикулой, под которой лежит плотная фиброзная сеть, содержащая клетчаткоподобное вещество — туницин и кислые мукополисахариды. Туника выделяется эпителием и обычно пропитывается неорганическими солями, превращаясь в упругую и плотную защитную оболочку.

Внутреннее строение 

Глотка с многочисленными жаберными щелями (стигмами), открывающимися в атриальную полость, которая сообщается с наружной средой сифоном. В атриальную полость открываются также половые протоки и задняя кишка.

Вторичная полость тела представлена перикардом и эпикардами (парой клеточных трубок, вырастающих от стенки глотки).

Асцидии являются хордовыми животными, то есть на определённых стадиях развития у них есть свойственные другим хордовым органы, такие как стержнеобразная опора в спине (хорда), из которой у позвоночных впоследствии развивается позвоночник. Хорда образована сильно вакуолизированными клетками. Однако признаки хордовых у асцидий наблюдаются лишь в личиночной стадии, в которой они почти полностью совпадают с личинками позвоночных.

Тело асцидий покрыто оболочкой — туникой, которая имеет сложное строение. Снаружи она одета тонкой, но твердой кутикулой, под которой лежит слой клеток, содержащих туницин. Это единственный случай образования клетчаткоподобного вещества в животном организме. Под туникой лежит кожно-мускульный мешок, состоящий из однослойного эпителия и сросшихся с ним поперечных и продольных мускульных мешков.

Также у асцидий в личиночной стадии есть зачаток мозга, который, однако, полностью исчезает у взрослого животного и остаётся лишь так называемый ганглий, сгусток нервов. Он связан с нейральной железой (гомолог гипофиза позвоночных), открывающейся в глотку. Также у личинок асцидий есть хорда. Поэтому предполагается, что первые хордовые могли появиться из неотенических личинок каких-то древних асцидий. Ганглий имеет способность к регенерации.

Асцидии являются гермафродитами, некоторые из них практикуют самооплодотворение.

Через специальное отверстие асцидии всасывают воду в специальную полость, где из воды фильтруется пища. После этого фильтрованная вода выделяется через другое отверстие.

Особенности обмена веществ 
Некоторые из разновидностей асцидий обладают уникальной особенностью: в их крови содержится ванадий. Асцидии поглощают его из воды для защиты от хищников.

В Японии разводят асцидий на подводных плантациях, собирают урожай, сжигают и получают золу, в которой ванадий содержится в более высокой концентрации, чем в руде многих его месторождений.

Филогения 
Приведённая ниже кладограмма отражает результаты филогенетического анализа Ф. Дельсука и коллег (2018):

Согласно результатам анализа, асцидии являются парафилетической группой по отношению к сальпам. Таким образом, сальпы, вероятно, имели сидячего предка. Дельсук и коллеги дали следующий комментарий к своему анализу:

Наши результаты показали, что Phlebobranchia и Aplousobranchia, несомненно, ближе к сальпам, чем к Stolidobranchia, и что необходим основательный таксономический пересмотр классов оболочников. Представляется очевидным, что от использования класса асцидий следует отказаться в пользу более содержательных схем классификации.

Возможная роль в происхождении хордовых животных 
По одной из версий, личиночная форма организмов, сходных с асцидиями, могла дать начало ветви хордовых животных.

История изучения 
Асцидий долгое время причисляли к моллюскам, пока Александр Ковалевский не обнаружил у их личинок хорду и дорсальную нервную трубку.

Использование 
В Корее, Чили, Франции асцидий едят. Раньше их также употребляли в пищу австралийские аборигены. Химическое соединение плитидепсин (также известный как дегидродидемнин B), извлекаемое из асцидии Aplidium albicans, в настоящее время проходит клинические испытания в качестве противовирусного средства.

См. также 

 Ciona
 Halocynthia roretzi
 Megalodicopia hians
 Polycarpa aurata
 Pyura spinifera

Примечания

Ссылки

Литература 
 
 
 

 
Классы животных
Парафилетические группы